Buncombe Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buncombe Hill (Mississippi)	
 Buncombe Hill (Tennessee)